Corazzo – cognome italiano
Corazzo, l'unica frazione di Scandale in provincia di Crotone
Abbazia di Santa Maria di Corazzo, abbazia di Carlopoli in provincia di Catanzaro